Мелвілл

 Ендрю Мелвілл
 Герман Мелвілл — американський письменник.
 Полін Мелвілл — письменниця й акторка англо-гаянського походження.

 Мелвілл — острів у Північному Льдовитому океані в складі Канадського Арктичного архіпелагу.
 Мелвілл — острів на півночі Австралії, в складі Північної території.
 Мелвілл — затока в Ґренландії

Мелвілл (Саскачеван) — маленьке містечко в Канаді з досить великою українською діаспорою. 
 Мелвілл — півострів
 Мелвілл — друге після Атабаски унікальне родовище бітумінозних пісків
 Мелвілл — озеро

Мелвілл — місто, штат Луїзіана
 Мелвілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Мелвілл — переписна місцевість, штат Род-Айленд

Прізвища